Die 23. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2004 vom 7. bis 16. Mai 2004 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde das Team aus China, welches gegen Dänemark mit 3:1 gewann.

Qualifikation

Endrunde

Austragungsort 
 Gelora-Bung-Karno-Stadion

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.o.-Runde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 
 

2004
Badminton 2004
Badmintonwettbewerb in Jakarta